Peter Marxer ist der Name folgender Personen:

* Peter Marxer (Mediziner) (Simon Peter Marxer; 1850–1885), liechtensteinischer Mediziner und Politiker 
 Peter Marxer (Rechtsanwalt) (1933–2016), liechtensteinischer Rechtsanwalt und Politiker (FBP)